

Sigle 
 Herd Management Area – area demaniale degli Stati Uniti destinate agli armenti

Codici 
 HMA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Chanty-Mansijsk, Chanty-Mansijsk, Russia
 hma – codice ISO 639-3 della lingua mashan hmong meridionale